Sterling Brown – amerykański koszykarz
 Sterling K. Brown – amerykański aktor
 Sterling Allen Brown – amerykański pisarz i wykładowca